Lausanne-Ville (FSG) est une société de gymnastique basée en Suisse, dans la ville de Lausanne.

La Société 
Cette société fondée en 1944 compte en 2013 quelque 700 membres dont une cinquantaine de coachs. Elle permet à ses membres la pratique des activités prévues par la [FSG].

Lausanne-Ville propose une trentaine de cours différents en handball, en gymnastique, gymnastique aux agrès, jeux d'équipe, volleyball, gymnastique enfantine, gymnastique parents-enfants.

Manifestations 
Quelques manifestations organisées par la société :
 fête romande de gymnastique 2018 ;
journées vaudoises de sociétés jeunesse agrès et gymnastique en 2017 ;
journée jeunesse des jeux en 2016 ;
championnat romand de gymnastique en 2014 ;
 master Agrès II, région A en 2013 ;
 championnat vaudois de gymnastique de société en 2012 ;
 championnats romands de sociétés en 2008 ;
 [gymnaestrada] première en 2007 ;
 tournoi de volley des champions cantonaux en 2006 ;
 fête cantonale vaudoise des jeunes-gymnastes en 1983 ;
 fête fédérale des jeux en 1969 ;

Les présidents de la création de la société à nos jours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Gymnastique en Suisse

Liens externes 
 Site officiel

Gymnastique en Suisse
Club sportif à Lausanne
Club de gymnastique
Club sportif fondé en 1944